Senior-VM i snooker 2022 (officiellt Ways Facilities Management World Seniors Snooker Championship 2022) var en snookerturnering för spelare 40 år eller äldre. Turneringen spelades mellan den 4 och 8 maj 2022 på Crucible Theatre i Sheffield i England. Det var den 13:e upplagan av turneringen och den var en del av World Seniors Tour. Kvalomgångar hölls mellan 14 och 19 december 2021 samt 8 och 13 februari 2022 på Crucible Sports and Social Club i Reading. Spelarna Patrick Wallace, Michael Judge, Wayne Cooper, Gary Filtness, Darren Morgan, Bob Chaperon och Rory McLeod som hade kvalificerat sig för inställda Seniors Masters och Seniors Irish Masters blev istället inbjudna till Senior-VM.

David Lilley var regerande mästare efter att ha vunnit finalen i 2021 års upplaga med 5–3 över Jimmy White. Walesaren Lee Walker vann turneringen efter att ha slagit Jimmy White i finalen med 5–4.

Resultat

Huvudturnering

Final

Referenser

2022
Snookersäsongen 2021/2022
2022 i Storbritannien
Sportevenemang i Sheffield